Пентаплатинабарий — бинарное неорганическое соединение
платины и бария
с формулой BaPt,
кристаллы.

Получение 
 Сплавление стехиометрических количеств чистых веществ:

Физические свойства 
Пентаплатинабарий образует кристаллы
гексагональной сингонии,
пространственная группа P 6/mnm,
параметры ячейки a = 0,5503 нм, c = 0,4342 нм, Z = 1,
структура типа пентамедькальция CaCu
.

Соединение конгруэнтно плавится при температуре 1825 °C; 1850 °C.

Примечания 

Интерметаллиды бария
Интерметаллиды платины
Соединения бария по алфавиту